Baimaclia, comune della Moldavia nel distretto di Cantemir
 Baimaclia, comune della Moldavia nel distretto di Căușeni